Antoni Ginard Bujosa (Palma, 1956), geògraf mallorquí 
 Bernat Nadal Ginard (Artà, 1942), metge mallorquí 
 David Ginard i Féron (Palma, 1966), historiador mallorquí 
 Guillem Ginard Sala (Campos, 1974), batle de Campos (2007 -2010)
 Rafael Ginard i Bauçà (Sant Joan de Sineu, Mallorca, 1899 — Artà, 1976), folklorista 
 Sebastià Ginard i Ginart (Felanitx, Mallorca, 1938)